«A Million Lights» — третій студійний альбом британської поп-співачки Шеріл Коул. Реліз відбувся 15 червня 2012 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Коул 

Альбоми Шеріл Коул